Das Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen (SOS) wurde gegründet, um der teils bedenklichen gewässerökologischen Entwicklung durch hohe Einträge von Pflanzennährstoffen und daraus resultierenden Verlandungen vieler oberschwäbischer Seen und Weiher Einhalt zu gebieten.

Die Seen – Relikte der Würmkaltzeit – und Weiher – vor allem im Mittelalter durch Klöster und Adelshäuser angelegt – sind prägende Bestandteile der oberschwäbischen Landschaft.

Geschichte 
Das Programm wurde 1989 auf Initiative des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben gegründet; die Koordination übernahm das Regierungspräsidium Tübingen. Damals wurden 33 Seen und Weiher in drei Landkreisen betreut.

Von 1995 bis 2000 wurde das Programm durch die „Koordinierungsstelle Seenprogramm“ im Landratsamt Ravensburg koordiniert.

Seit 2000 koordiniert die „PRO REGIO Oberschwaben“ das Programm. Sie berät Privatpersonen und Kommunen bei Fragen der Gewässersanierung, erarbeitet Sanierungskonzepte, macht Öffentlichkeitsarbeit und hilft bei der Beschaffung von Fördermitteln.

Betreuung 
In wissenschaftlicher und wasserwirtschaftlicher Hinsicht wird das Aktionsprogramm seit dem 1. Januar 2017 vom Bau- und Umweltamt des Landratsamts Ravensburg betreut. Hier sind zehn Mitarbeiter des Sachgebiets ‚Oberflächengewässer‘ in die Arbeit des Aktionsprogrammes eingebunden.

Landwirte, die Flächen in den Einzugsgebieten der Weiher und Seen bewirtschaften, werden durch die Landwirtschaftsämter der vier am Seenprogramm beteiligten Landkreise Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis beraten, um die diffusen und punktuellen Nährstoffeinträge zu verringern.

Seen und Weiher 
Derzeit werden in 47 Gemeinden 97 Seen und Weiher im Aktionsprogramm untersucht, zusätzlich werden 16 (dunkel unterlegt) bereits aus dem Programm genommene Stillgewässer weiterhin überwacht. (Stand: Juli 2018)

Legende der folgenden, sortierbaren Tabelle:
 Name: Offizieller Name des Stillgewässers; alternative Namen siehe Spalte ‚Bemerkung/en‘
 Ort: Ort, in dem das Stillgewässer liegt
 LK: Landkreis, in dem das Stillscgewässer liegt; BC = Landkreis Biberach, FN = Bodenseekreis, RV = Landkreis Ravensburg, SIG = Landkreis Sigmaringen
 Z: Zeitraum, in/seit dem das Stillgewässer untersucht wurde/wird
 F: Wasserfläche des Sees/Weihers in Hektar; 1 Hektar = 0,01 km² = 10.000 m²
 H: Lage des Stillgewässers über dem Normalhöhennull (NHN) 
 K: Koordinaten des Sees/Weihers; Anklicken des Symbols öffnet Kartenauswahl, zur Karte mit allen Seen/Weihern durch Klick auf entsprechenden Link „OSM“, „Google“ oder „Bing“ oben rechts.
 Bemerkungen: Alternativnamen; Links zu jeweiligen Naturparks, FFH-, Landschafts-, Naturschutz- und Vogelschutzgebieten, Bann- und Schonwäldern; Sonstiges

Weblinks 

 Offizieller Internetauftritt des Aktionsprogramms
 „Sanierung der oberschwäbischen Seen – Aktionsprogramm wird verlängert“ bei www.diebildschirmzeitung.de

Einzelnachweise